Richard Hanna peut désigner :

 Richard Hanna, boxeur britannique ;
 Richard T. Hanna (1914-2001), homme politique américain ;
 Richard L. Hanna (1951-2020), homme politique américain.